Das Masters 2016 war ein Einladungsturnier und Teil der Saison 2015/16 der Snooker Main Tour. Zum fünften Mal fand es im Alexandra Palace in London statt.

Titelverteidiger war der Engländer Shaun Murphy, der aber bereits das Auftaktmatch gegen Mark Allen mit 4:6 verlor. Sieger wurde Ronnie O’Sullivan mit einem 10:1-Sieg über Barry Hawkins. Es war der höchste Sieg in einem Best-of-19-Finale bei diesem Turnier. Für O’Sullivan war es der sechste Masters-Titel, damit zog er mit Rekordgewinner Stephen Hendry gleich.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Turnierplan 
Die 16 Topspieler der Weltrangliste spielten acht Tage lang um den Masters-Titel. Eröffnet wurde das Turnier am Sonntag, den 10. Januar vom topgesetzten Titelverteidiger Shaun Murphy. Die zweite Partie des Tages bestritt der an Nummer 2 gesetzte Weltmeister Stuart Bingham.

Finale

Century Breaks

Quellen 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace